

Cinema 
 Euphoria – cortometraggio di animazione di Vince Collins del 1974
 Euphoria – film di Lisa Langseth con Alicia Vikander e Eva Green del 2017

Moda 
 Euphoria – fragranza della casa di moda americana Calvin Klein

Musica 
 Quartetto Euphòria – quartetto d'archi umoristico
 Euphoria – album dei World Trade del 1995
 Euphoria – album di Vinnie Vincent del 1996
 Euphoria – album dei Def Leppard del 1999
 Euphoria – canzone dei VerdeIride del 2008
 Euphoria – album di Enrique Iglesias del 2010
 Euphoria – singolo del 2012 di Loreen

Informatica 
 Euphoria – motore di animazione in tempo reale

Sport 
 New York Euphoria – squadra della Lingerie Football League

Televisione 
 Euphoria – episodio in due parti della seconda stagione di Dr. House - Medical Division
 Euphoria – serie televisiva del 2019

Botanica 
 Euphoria – genere di piante delle Sapindaceae

Zoologia 
 Euphoria – genere di insetti delle Cetoniinae